Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Serena Williams 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Serena Williams (finale)
 Lindsay Davenport (quarti di finale)
 Lindsay Davenport (Campionessa)
 Elena Dement'eva (semifinali)
 Elena Dement'eva (quarti di finale)
 Ai Sugiyama (terzo turno)
 Nadia Petrova (quarti di finale)
 Vera Zvonarëva (quarti di finale)

 Patty Schnyder (secondo turno)
 Anna Smashnova (terzo turno)
 Francesca Schiavone (quarti di finale)
 Silvia Farina Elia (primo turno)
 Fabiola Zuluaga (primo turno)
 Chanda Rubin (terzo turno)
 Amy Frazier (terzo turno)
 Meghann Shaughnessy (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 2004